McCaffrey est un nom de famille écossais et irlandais d'origine gaélique.
 Anne McCaffrey (1926 - 2011), écrivain américaine de science-fiction ;
 Christian McCaffrey (né en 1996), joueur américain de football américain ;
 Ed McCaffrey (né en 1968), joueur de football américain, père de Christian McCaffrey ;
 James McCaffrey (né en 1960), acteur américain ;
 Pete McCaffrey (1938 - 2012), joueur américain de basket-ball ;
 Albert McCaffrey (1894 - 1955), joueur de hockey sur glace.